Джером (англ. Jerome от фр. Жером) — английский вариант имени Иероним. Может означать:

Фамилия 
 Джером, Джаррел (род. 1997) — американский актёр.
 Джером, Джером Клапка (1859—1927) — английский писатель-юморист.
 Джером, Кэмерон (род. 1986) — английский футболист.
 Джером, Леонард (1817—1891) — американский финансист, дед Уинстона Черчилля по материнской линии.
 Джером, Тай (род. 1997) — американский баскетболист.

Имя 
 Джером, Джером Клапка (1859—1927) — английский писатель-юморист.

Топоним 
 Джером (Арканзас) — город, расположенный в округе Дрю (штат Арканзас, США).
 Джером (округ, Айдахо) — один из сорока четырёх округов штата Айдахо.
  — тауншип в штате Мичиган, США.